Бабу́ринское о́зеро

 Бабуринское озеро — группа озёр в Комсомольском районе Ивановской области, образовавшихся на месте карьеров после выработки торфа.
 Бабуринское озеро — озеро рядом с деревней Бабурино Киржачского района Владимирской области.